Chaoyang (Guangdong), een stad in de Chinese provincie Guangdong
 Chaoyang (Liaoning), een stadsprefectuur in de Chinese provincie Liaoning
 Chaoyang (district), een deel van Beijing